Barbarossa (italienisch für roter Bart) bezeichnet:

Personen:
 Friedrich I. (HRR) Barbarossa (um 1122–1190), Kaiser des römisch-deutschen Reiches von 1155 bis 1190
 Baba Oruç oder Arudsch bzw. Barbarossa Horuk (1473–1518), osmanischer Korsar und Herrscher der Regentschaft Algier
 Khair ad-Din Barbarossa (um 1478–1546), osmanischer Korsar im westlichen Mittelmeer, Herrscher von Algier, Bruder und Nachfolger des Oruç
 Luca Barbarossa (* 1961), italienischer Liedermacher und Sänger

Schiffe:
 SMS Barbarossa, eine 1840 gebaute Dampffregatte
 Barbarossa (Schiff, 1897), ein am 5. September 1896 vom Stapel gelaufener Doppelschrauben-Salonpostdampfer des Norddeutschen Lloyd
 eine nach diesem benannte Klasse von elf zwischen 1896 und 1902 gebauten Passagierschiffen, siehe Barbarossa-Klasse
 SMS Kaiser Barbarossa, ein 1900 vom Stapel gelaufenes Linienschiff der Kaiserlichen Marine
 Barbaros Hayreddin, ab 1910 türkischer Name (nach Chaireddin Barbarossa) der vormaligen SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm
 Barbarossa (Schiff, 1970), ein Fahrgastschiff auf dem Main

Filmisches:
 Federico Barbarossa, auch La battaglia di Legnano, italienischer Stummfilm von Mario Caserini (1910)
 Barberousse, französischer Stummfilm von Abel Gance (1917)
 Friedrich I. Barbarossa, Unterrichtsfilm von Helge Cramer (1997)
 Barbarossa, italienischer Spielfilm von Renzo Martinelli (2009)
 Über Barbarossaplatz, deutscher Pilotfilm einer geplanten Fernsehserie von Jan Bonny (2016)

Weitere Bedeutungen:
 die alte Rebsorte Barbaroux, in Italien Barbarossa genannt, die erstmals 1667 in Toulon erwähnt wurde
 Barbarossastadt, Beiname von fünf deutschen Städten aufgrund von Aufenthalten des Stauferkaisers Friedrich I. Barbarossa
 Unternehmen Barbarossa, Deckname für den deutschen Angriff auf die Sowjetunion 1941 im Zweiten Weltkrieg, siehe auch Deutsch-Sowjetischer Krieg
 der Barbarossa-Kriegsgerichtsbarkeitserlass vom 13. Mai 1941
 (1860) Barbarossa, ein am 28. September 1973 vom Schweizer Astronomen Paul Wild entdeckter Asteroid
 das Brettspiel Barbarossa und die Rätselmeister (1988)
 Barbarossa – Das Geschichtsmagazin des MDR, eine Fernsehsendung des Mitteldeutschen Rundfunks (2007–2011)
Barbarossaplatz, ein Platz innerhalb der Kölner Ringe

Siehe auch:
 Barbaros (Vorname)